Николе Василеску-Карпен – (*, Краевая – †, Бухарест) – румынский инженер и физик, работавший в области телеграфии и телефонии, имел достижения в механической инженерии, эластичности, термодинамике, телефонии, электрохимии и гражданской инженерии.

Биография 
После обучения в Высшей школе Кароля I в Краевые он поступил в Школу мосто-, дорого-и шахтостроения в Бухаресте. После окончания учебного заведения в 1891 году, он работал гражданским инженером три года. Впоследствии он отправился в Париж изучать физику в Парижском университете. В 1904 году он получил степень доктора наук за работу «Исследование магнетических эффектов наэлектризованных тел, которые движутся» (Recherches sur l'effet magnétique des corps electrisés en mouvement). После года преподавательской работы, как профессор Лилльского университета, он вернулся в Румынию, чтобы преподавать в Школе мосто-, дорого-и шахтостроения, где его в феврале 1920 году назначили директором. Благодаря его усилиям Школа в том году переформировалась в Политехнический университет Бухареста. Василеску-Карпен был первым ректором этого университета и оставался на этой должности до 1940 года.

Считается, что в 1908 году он изобрел столб Карпена. Он был инженером, который внедрил постоянный информационный мост между Брасовом и Бухарестом. Он внедрил «ведущие телеграммы», которые передавались по электрической сети во всем Королевстве Румынии до 1920 года. Он стал ведущим членом Румынской академии в 1923 году, был лишен членства в 1948 году, вновь был восстановлен в 1955 году.

Столб Карпена 
Столбом Карпена называют батерею, которая выдавала электрическое напряжение больше 60 лет, что делало её или чрезвычайно эффективным устройством для хранения энергии, или мистификацией. Некоторые газеты называли столб Карпена перпетуум мобиле, но большинство ученых отрицают это, ведь такое устройство нарушало бы второй закон термодинамики. Устройство находится в Национальном техническом музее Димитрие Леонида, и до 2010 года оно непрерывно работало 60 лет.

Литература 
 Nicolae Vasilescu Karpen
 «Nicolae Vasilescu-Karpen (1870—1964)», short biography by Remus Răduleț 
 «For a continuous working of the Vasilescu-Karpen’s concentration pile», by Mihai Dogaru and Mircea Dimitrie Cazacu
 «University Politehnica of Bucharest», short history
 «Pila nemuritoare», I. Golea, Ziua, March 11, 2006 
 , The «Dimitrie Leonida» National Technical Museum
 Патент № 577087 на электрическую батарею неограниченного срока службы (Франция, 1954 год) 

Строители Румынии
Инженеры Румынии
Физики Румынии
Изобретатели Румынии
Преподаватели Румынии
Члены Румынской академии